Die Bitburger Badminton Open 2016 (offiziell: Bitburger Open Grand Prix Gold 2016) fanden vom 1. bis zum 6. November 2016 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Mit einem Preisgeld von 120.000 US-Dollar gehörte die 29. Austragung des Badmintonturniers zur hochdotierten Kategorie Grand Prix Gold.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Viertelfinale bis Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Dameneinzel

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Herrendoppel

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damendoppel

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Mixed

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Bitburger Badminton Open 2016 bei tournamentsoftware.com, abgerufen am 4. Januar 2021.

2016
BWF Grand Prix 2016